Мариано Эренсия Севальос (; , Куско, — , Чинча) — перуанский политический и военный деятель, в период острого политического кризиса в стране, после казни президента Хосе Бальты и линчевания Томаса Гутиерреса, и после двухдневного пребывания на посту Франсиско Диаса Кансеко в соответствии с конституцией Перу возглавлял страну в течение 6 дней до прихода избранного президента Мануэля Пардо.

Мариано Еренсиа Севальос был убит в провинции Чинча 2 февраля 1873 года, во время правления Мануэля Пардо.

Биография 
Мариано Эренсия Севальос родился 15 октября 1821 года в селе Супалла (Supalla) (в настоящее время под юрисдикцией района Чапимарка (Chapimarca) провинции ). Этот регион был в своё время частью муниципалитета Куско.

В молодости Мариано переехал в Куско, где учился в Национальном колледже. После окончания учёбы с 1838 года работал в Лиме в министерстве. Поступив на службу в армию, боролся за установление в Перу боливийской конфедерации.

В 1842 году был назначен заместителем префекта и военачальником провинций Абанкай и Аймараес. В 1843 году присоединился к революционной борьбе во главе с Доминго Ньето и Рамоном Кастилья против Игнасио де Виванко (Vivanco). Во время правления Хосе Руфино Эченике переехал в Куско, чтобы продолжить политическую деятельность, где был арестован и осуждён. С помощью друзей вновь вернулся в Куско. Из-за преследований скрывался в своей усадьбе недалеко от Абанкая, затем в . В 1955 году был ранен, получил звание полковника.

В 1868 году был избран сенатором в городе Куско и первым вице—президентом правительства Хосе Бальты.

После убийства президента Хосе Бальты вступил в должность конституционного президента Перу, пробыв на этой должности всего шесть дней — с 27 июля по 2 августа 1872 года.

Обвиненный в заговоре против правительства, был арестован и отправлен на границу с Бразилией, но по пути 2 февраля 1873 года был вместе со своим соратником полковником Доминго Гамио убит своими охранниками. Останки Мариано Эренсии Севальоса были похоронены на кладбище Хуанако.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Президенты Перу
Вице-президенты Перу
Застреленные в Перу